Ескондидо има више значења:

 Ескондидо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ескондидо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ескондидо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ескондидо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескондидо, Шутал (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескондидо (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескондидо, Кодорнисес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ескондидо (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ескондидо (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику